Gíslason ist ein isländischer Name.

Bedeutung 
Gíslason ist ein isländischer Personenname mit der Bedeutung „Sohn des Gísli“. Die weibliche Entsprechung ist Gísladóttir (Tochter des Gísli).

Bekannte Namensträger 

 Alfreð Gíslason (* 1959), isländischer Handballspieler und -trainer
 Björn Valur Gíslason (* 1959), isländischer Politiker
 Franz Gíslason (1935–2006), isländischer Übersetzer
 Gunnar Gíslason (* 1961), isländischer Fußballspieler
 Jón Gíslason (* 1983), isländischer Eishockeyspieler
 Konráð Gíslason (1808–1891), isländisch-dänischer Sprachforscher
 Ólafur Gíslason (1691–1753), evangelisch-lutherischer Bischof von Skálholt im Süden von Island
 Ólafur Gíslason (Fußballspieler), isländischer Fußballspieler
 Óskar Gíslason (1901–1990), isländischer Filmpionier
 Rúrik Gíslason (* 1988), isländischer Fußballspieler
 Sigursteinn Gíslason (1968–2012), isländischer Fußballspieler und -trainer
 Stefan Gíslason (* 1980), isländischer Fußballspieler
 Ýmir Örn Gíslason (* 1997), isländischer Handballspieler

Isländischer Personenname
Patronym